El término Le Pâquier puede referirse a:

 Le Pâquier comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Le Pâquier comuna suiza del cantón de Neuchâtel.